Wahlkreis Indre-et-Loire steht für folgende Wahlkreise in Frankreich:

 Wahlkreis Indre-et-Loire I
 Wahlkreis Indre-et-Loire II
 Wahlkreis Indre-et-Loire III
 Wahlkreis Indre-et-Loire IV
 Wahlkreis Indre-et-Loire V